Alectonidae är en familj av svampdjur. Alectonidae ingår i ordningen Hadromerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Alectonidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Alectonidae